Бетюн (фр. Béthune) — многозначный термин.

 Бетюн — город во французском департаменте Па-де-Кале, на старинной дороге из Дуэ и Арраса на Сент-Омер и Кале. 
 Бетюн — округ во Франции, один из округов в регионе Нор-Па-де-Кале. 
 Клан Бетюн — один из горных кланов Шотландии.

См. также 
 Бетюн-Нор — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале. 
 Бетюн-Сюд — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале.
 Бетюн-Эст — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале. 
 Сюлли, Максимильен де Бетюн (1560—1641) — глава французского правительства при короле Генрихе IV.